Ğazı I Giray, kan de Crimea entre 1523 i 1524
 Ğazı II Giray (1554-1607), kan de Crimea
 Ğazı III Giray (1673-1708), kan de Crimea